Egg Harbor puede hacer referencia a:

 Egg Harbor (Wisconsin);
 Egg Harbor (condado de Door, Wisconsin);
 Egg Harbor City;
 Municipio de Egg Harbor (Nueva Jersey);
 Municipio de Little Egg Harbor (Nueva Jersey).